Hejda est un patronyme tchèque porté notamment par :

 Jan Hejda (né en 1978), joueur de hockey sur glace tchèque ;
 Lukáš Hejda (né en 1990), footballeur tchèque ;
 Zbyněk Hejda (1930-2013), poète tchèque.